Kum se može odnositi na:
 Kum (obitelj) - u kršćanskoj tradiciji svjedok prilikom obreda krštenja, vjenčanja (uključujući građansko) ili porinuća broda
 Kum (roman) - roman Maria Puza
 Filmska trilogija Francisa Forda Coppole:
 Kum (1972)
 Kum II
 Kum III
 Kum (grad) - iranski grad
 Kum (pokrajina) - iranska pokrajina